Attenti a noi due, varietà di Canale 5 con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello andato in onda nel 1982 e nel 1983
Attenti a noi due, film del 1993 di Mariano Laurenti
Attenti a noi due, programma radiofonico di Radio 24 condotto da Alessandro Milan, Oscar Giannino in onda dopo 24 Mattino